Новара () — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Новара — провінція в Італії, у регіоні П'ємонт,
 Новара-ді-Сицилія —  муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Мессіна.

Див. також 
 «Новара» () — футбольний клуб з однойменного міста.
 Експедиція Новари